Благода́тное () — село в Валковской городской общине Богодуховского района Харьковской области Украины.

Код КОАТУУ — 6321281001. Население по переписи 2001 г. составляет 547 (253/294 м/ж) человек.

До 2020 года являлось административным центром Благодатненского сельского совета, в который, кроме того, входили сёла
Крутая Балка,
Ландышево,
Новоселовка и
Серпневое.

Географическое положение 
Село Благодатное находится в начале балки Антонов Терен,
по которой протекает безымянный пересыхающий ручей, один из истоков реки Чутовка,
приток реки Коломак.
На ручье сделана запруда.
К селу примыкает большой садовый массив (1250 га)
На расстоянии в 1 км находятся сёло Серпневое и Ландышево.

Происхождение названия 
Основано как село Кириякивщина в 1825 г., с 1918 г. переименовано в село Благодатное.

История 
 1825 — дата основания как село Кириякивщина.
 1918 — переименовано в село Благодатное.

Экономика 
 В селе есть молочно-товарная и свино-товарная фермы, машинно-тракторные мастерские.
 «Дружба», сельскохозяйственный производственный кооператив.

Объекты социальной сферы 
 Дом культуры.

Достопримечательности 
 Братская могила советских воинов и памятный знак воинам-односельчанам. Похоронено 520 чел.

Примечания

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины